Барух Самуэль Бла́мберг (; 28 июля 1925, Нью-Йорк — 5 апреля 2011, Маунтин-Вью, Калифорния) — американский врач и учёный, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1976 года совместно с Карлтоном Гайдузеком за открытие вируса гепатита B и исследование в области лечения собственно гепатита B. Президент Американского философского общества с 2005 года.

Член Национальной академии наук США (1975).

Биография 
Родился в Бруклине, в семье еврейских эмигрантов из России — адвоката Меера Блумберга и Иды Симоновой. Начинал учёбу в ортодоксальной иешиве во Флэтбуше, учился читать и писать на древнееврейском языке, изучал иудейские религиозные тексты. В этой школе одновременно учился другой нобелевский лауреат Эрик Кандель.

В начале 1940-х годов продолжил учёбу в школе Фар-Рокуэй, которую окончили такие знаменитые учёные, как Бертон Рихтер и Ричард Фейнман.

После школы — на флоте США, участник Второй мировой войны.

Окончил с отличием Юнион-колледж в Шененктади (Нью-Йорк), в 1945 году.

Поступив в Колумбийский университет, учился в Колумбийском врачебно-хирургическом колледже (Columbia’s College of Physicians and Surgeons) и в 1951 году получил степень доктора медицины.

Последующие четыре года он занимался в интернатуре и далее стажировался в Columbia Presbyterian Medical Center. Затем он продолжил учёбу, занимаясь биохимией в оксфордском Баллиол-колледже, где в 1957 году получил степень доктора философии по биохимии.

Начиная с 1950-х годов Бламберг объездил многие страны мира, собирая образцы крови человека в целях изучения вопроса изменений и отличий в крови людей, сосредоточив внимание на том, почему некоторые люди заболевают в определённых условиях, а другие нет. В 1964 году во время изучения желтухи он обнаружил поверхностный антиген гепатита В в крови австралийского аборигена.

С 1977 года профессор Пенсильванского университета. В 1989—1994 гг. мастер оксфордского Баллиол-колледжа. Член Американской академии искусств и наук (1994).

В 1999—2002 гг. директор . Он работал в НАСА на различных должностях до 2004 года. Член Американского философского общества с 1986 года и его президент с 2005 года.

Интересные факты 
День рождения Баруха Бламберга 28 июля был выбран Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве Международного дня борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day).

Примечания

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета 
 Бламберг (Blumberg), Барух на сайте n-t.ru 

Астробиологи
Вирусологи США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Доктора медицины
Доктора философии по биохимии
Выпускники Средней школы Фар Рокуэй
Выпускники Средней школы Джеймса Мэдисона (Бруклин)
Выпускники Колумбийской высшей школы искусств и наук
Сотрудники НАСА
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Президенты Американского философского общества
Почётные доктора Университета Макмастера